Фактор страха:

  — американская телеигра, выходившая на телеканале NBC c 2001 по 2006 годы
  — франшиза популярной американской телеигры
 Фактор страха (телепередача) — телеигра, выходившая на российском телеканале НТВ с 2002 по 2005 годы и возобновлённая с 2021 года.
 Фактор страха (группа) — московская рок-группа играющая мелодичный дэт-метал.